Marienthaler Mühle steht für verschiedene Wassermühlen

 Marienthaler Mühle in der Stadt Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg im Regierungsbezirk Köln
 Marienthaler Mühle (Kleinbüllesheim) in der Stadt Euskirchen im Rhein-Erft-Kreis im Regierungsbezirk Köln